Национальный координационный комитет за демократические перемены () — организация сирийской оппозиции, образованная в июне 2011 года 13 левыми партиями, тремя курдскими партиями, а также независимыми политическими и молодёжными активистами.

Среди этих партий — Арабская революционная рабочая партия, Демократический арабский социалистический союз, Коммунистическая партия труда, Арабское социалистическое движение, Марксистская левая ассамблея, Демократическая социалистическая арабская партия БААС (представитель — Ибрагим Махус), «Вместе за свободную и демократическую Сирию», Сирийская демократическая народная партия, Партия сириакского союза и левый курдский Демократический союз (лидер — Салих Муслим Мухаммад).

Председатель комитета — Хасан Абдель Азым, лидер Демократического арабского социалистического союза. Его заместитель и зарубежный координатор — Хейтам Манаа, проживающий в Париже.

Первое заседание Национального координационного комитета за демократические перемены состоялось в сентябре 2011 года в Дохе. В октябре того же года все курдские партии, кроме Демократического союза, вышли из Национального координационного комитета за демократические перемены, чтобы присоединиться к Курдскому национальному совету.

В сентябре 2012 года Национальный координационный комитет за демократические перемены организовал «Сирийскую конференцию спасения» — открытую встречу оппозиционеров в Дамаске, которая была разрешена властями. Принятое участниками заявление призывает:

 к смене режима и упразднению всех его символов, построению гражданского демократического государства;
 к отказу от раскола между суннитами и шиитами;
 к ненасильственному сопротивлению и вместе с тем к признанию Свободной сирийской армии как «одного из компонентов революции»;
 к освобождению сирийской армии от тисков режима;
 к достижению целей революции;
 к защите гражданского населения;
 к демократическому решению «курдского национального вопроса»;
 к сохранению территориальной и социальной целостности Сирии.

Хотя НККДП признал Свободную сирийскую армию 23 сентября 2012 г., ССА и другие основные организации сирийской оппозиции отказываются признавать НККДП, так как считают, что его члены сотрудничают с правительством Башара Асада.

Основные отличия НККДП от других сирийских оппозиционных группировок:
 НККДП выступает строго против иностранного военного вмешательства в сирийский конфликт;
 Позиция НККДП по отношению к вооружённому свержению правительства Сирии является скорее пацифистской.

New York Times считает НККДП «самой умеренной группировкой в сирийской оппозиции». 11 марта 2013 г. делегация НККДП посетила Россию для проведения переговоров с представителями МИД России С. В. Лавровым и М. Л. Богдановым.

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Политические партии Сирии
Политические партии, основанные в 2011 году
Организации времён сирийского конфликта
Коалиции партий